Die All England 1954 im Badminton fanden vom 17. bis zum 21. März 1954 in London statt. Sie waren die 44. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum fünften Mal die Empress Hall.

Austragungsort 
 Empress Hall, Earls Court

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Bericht

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1954
1954
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kensington and Chelsea